Castellina in Chianti, gemeente in de Italiaanse provincie Sienna
 Castellina Marittima, gemeente in de Italiaanse provincie Pisa
 Castellina (Soragna), frazione in de Italiaanse gemeente Soragna
 Castellina Scalo, frazione in de Italiaanse gemeente Monteriggioni
 Luciana Castellina, Italiaans politica